Ел Сауз де Абахо има више значења:

 Ел Сауз де Абахо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз де Абахо (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику